Ла Реунион има више значења:

 Ла Реунион
 Ла Реунион (Уирамба), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Реунион (Истакамаститлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику